Women's Premiership - denominazione del massimo livello di campionato di rugby femminile inglese dal 1994 al 2017, sostituta dalla Premier 15s
 Women's Premiership - denominazione del massimo livello di campionato di calcio femminile nordirlandese